New York Worlds's Fair kan syfta på:

New York World's Fair 1939 – en världsutställning i Queens i New York som hölls 30 april 1939 – 31 oktober 1940
New York World's Fair 1964-65 – en världsutställning i Queens i New York som hölls 22 april – 18 oktober 1964 samt 21 april – 17 oktober 1965